De achtste etappe van de Ronde van Frankrijk 2012 werd verreden op 8 juli 2012 over een afstand van 157,5 kilometer van Belfort naar Porrentruy.

Parcours 
De achtste etappe was een etappe voor de aanvallers. De etappe bevatte vijf geklasseerde beklimmingen: vier van de tweede categorie en een van de eerste categorie.

Verloop 
Vanaf het begin van de etappe waren er diverse ontsnappingspogingen. Jens Voigt ontsnapte uit de eerste ontsnappingsgroep, en bleef vooruit terwijl achter hem diverse kopgroepen werden gevormd en teruggepakt. Pas bij de afdaling van de tweede beklimming werd hij door een groep teruggepakt, maar ging samen met Steven Kruijswijk opnieuw in de aanval. Nog voor de top van de Côte de Maison-Rouge worden ze toch weer teruggepakt door een grote groep (ca. 20 man) aanvallers.

In de beklimming van de Côte de Saignelégier reed Jérémy Roy, gevolgd door Fredrik Kessiakoff vooruit, gevolgd door een grote kopgroep. In het peloton controleerde Christian Knees van het Sky ProCycling-team van geletruidrager Bradley Wiggins het tempo. Samuel Sánchez viel uit na een zware val waarin hij zijn schouderblad kneusde en zijn rechterhand brak.

In de volgende klim sloten Kevin De Weert en Steven Kruijswijk bij Roy en Kessiakoff aan, gevolgd door nog andere delen van de kopgroep. Kessiakoff ging alleen als eerste over de top van deze Côte de Saulcy gevolgd door een kopgroep van 8 man, met het peloton op ruim 3 minuten achterstand. In de daling bleef Kessiakoff vooruit, maar kwam het grootste deel van de verdere kopgroep weer bij elkaar. In de klim naar de Côte de la Caquerelle viel de groep weer uit elkaar, waarbij uiteindelijk Thibaut Pinot en Tony Gallopin overbleven.

In de laatste klim liet Pinot Gallopin achter, haalde Kessiakoff in en reed solo naar de top. Het peloton werd door Jelle Vanendert snel uitgedund, waarna Jurgen Van den Broeck aanviel, en een groep favorieten van slechts 9 man (met onder anderen Bradley Wiggins, Denis Mensjov, Haimar Zubeldia, Chris Froome en Vincenzo Nibali) overbleef. De groep met favorieten won gedurende de afdaling nog veel tijd op Pinot, waarbij Gallopin en Kessiakoff werden bijgehaald. Vanden Broeck ging nog in de aanval, en kreeg Evans mee, maar Pinot hield aan het eind nog 26 seconden over op de groep, waarvan Evans de sprint won.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
  Johannes Fröhlinger (Argos-Shimano); niet vertrokken. Heeft te veel last van een gebroken pink
  Samuel Sánchez (Euskaltel-Euskadi); gebroken sleutelbeen en hand, veroorzaakt door een valpartij
  Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi); onderweg afgestapt

Externe links
 De route van de 8e etappe in Google Maps

08
Wielerwedstrijd in Zwitserland
Sport in Jura (kanton)